GOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gora (Papua Nuova Guinea)